

Astronomia
 2222 Lermontov – asteroide della fascia principale
 Cratere Lermontov – cratere sulla superficie di Mercurio

Cinema
 Lermontov (Лермонтов) – film del 1986 diretto da Nikolaj Burljaev

Geografia
 Lermontov – comune della provincia di Lori (Armenia)
 Lermontov – città del territorio di Stavropol' (Russia)

Persone
 Aleksandr Michajlovič Lermontov – generale russo
 Michail Jur'evič Lermontov – poeta russo
 Michail Nikolaevič Lermontov – ammiraglio russo

Altro
 Lermontov Cup – torneo di tennis
 Mikhail Lermontov – nave da crociera sovietica